Aek Korsik (Aek Kuo)
Aek Korsik (Aek Ledong)